Adolf Stieler – niemiecki kartograf.
 Joseph Karl Stieler – niemiecki malarz portrecista.
 Karl Stieler – niemiecki prawnik i autor.